La denominación Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo puede referirse a:
 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad Autónoma de Tamaulipas) en México.
 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de Buenos Aires) en Argentina.
 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de la República) en Uruguay.